Ozognathus är ett släkte av skalbaggar. Ozognathus ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Ozognathus